Als Zwischenerzeugnis bezeichnet man:

unfertige Produkte, siehe Halbfabrikat
alkoholische Getränke, die in Deutschland verbrauchsteuerpflichtig sind, siehe Zwischenerzeugnissteuer